Костадин (Коста) Иванов Червениванов () е български македоно-одрински опълченец, деец на Кукушкото благотворително братство в София.

Биография 

Роден е в 1889 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис в Гърция. Произхожда от будния род Червениванови, по-големият му брат Гоце Червениванов е революционер, участник в сборната чета на Кръстьо Асенов.

В 1912 година се включва като доброволец в Македоно-одринското опълчение, в четата на Гоце Междуречки.

След Междусъюзническата война живее в София, участва в организацията на кукушките бежанци Кукушко благотворително братство „Свети Георги“. През януари 1924 година е избран в ръководството като помощник-секретар. Името му е сред дарителите.

Бележки 

Родени в Кукуш
Български общественици от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български имигранти от Македония в София
Коста
Дейци на Македонските братства